Aleksandar Pejović – calciatore serbo
 Filip Pejović – calciatore serbo
 Luka Pejović – calciatore montenegrino